Olle Åhman, né le  à Nacka en Suède et mort le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de centre. Il est le père de Thomas Åhman.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1961-1962 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 21 || 15 || 8 || 23 || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| - || 10 || 3 || 13 || 6 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| 19 || 14 || 4 || 18 || 4 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Wifsta/Östrands IF || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Timrå IK || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Timrå IK || Division 1
|| 21 || 10 || 4 || 14 || - || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Timrå IK || Division 1
|| 21 || 8 || 8 || 16 || 12 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Timrå IK || Division 1
|| 20 || 7 || 5 || 12 || - || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Timrå IK || Division 1
|| 24 || 6 || 8 || 14 || 4 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Timrå IK || Division 1
|| - || 6 || 9 || 15 || 16 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Timrå IK || Division 1
|| 27 || 9 || 10 || 19 || 16 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Timrå IK || Division 1
|| 33 || 8 || 15 || 23 || 31 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Timrå IK || Division 1
|| 30 || 23 || 22 || 45 || 4 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Timrå IK || Elitserien
|| 20 || 6 || 12 || 18 || 4 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Timrå IK || Division 1
|| 21 || 12 || 15 || 27 || - || || || || || 
|-
| 1977-1978 || Timrå IK || Elitserien
|| 32 || 3 || 6 || 9 || 6 || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1975 : remporte le Rinkens riddare.

Notes et références 

Naissance en décembre 1945
Naissance à Sundsvall			
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Timrå IK
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Nacka
Décès en décembre 2003